Het ATP-toernooi van Bologna 1992 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 18 tot en met 24 mei 1992. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze achtste editie was de Italiaan Paolo Canè.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna